Diplotomma — рід грибів родини Caliciaceae. Назва вперше опублікована 1849 року.

Класифікація 
До роду Diplotomma відносять 114 видів:

Примітки

Джерела 
 Flotow, J.V. 1849. Lichenes florae silesiae. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur. 27:98-143 - P.130

Роди грибів
Леканороміцети